The Lost City kan syfta på:

 The Lost City (film, 2005) – en amerikansk film från 2005 regisserad av Andy Garcia
 The Lost City of Z – en amerikansk film från 2016 regisserad av James Gray
 The Lost City (film, 2022) – en amerikansk film från 2022 regisserad av bröderna Nee